

Смітленд — місто, штат Айова
 Смітленд — місто, штат Кентуккі